

Patronyme 

 Greg Biffle (1969-), pilote américain de NASCAR ;
 Jerome Biffle (1928-2002), athlète américain spécialiste du saut en longueur.

Pratique sexuelle 
Une bifle est une pratique sexuelle consistant à gifler son ou sa partenaire avec un pénis.
A noter des variantes de la pratique comme la Rose-Bifle ou la bifle anglaise - jeu de mots causasse avec le XV de la rose et le surnom donné amicalement aux anglais. 
La biflette également plus amicale entre amis consentants.

Cinéma 
La Bifle est un court métrage français réalisé par Jean-Baptiste Saurel.